Маскот — многозначный термин.
 Маскот — персонаж-талисман, являющийся символом коллектива, например: школы, спортивной команды, сообщества, воинского подразделения, бренда.
 Маскот — пригород Сиднея в штате Новый Южный Уэльс.